Medula é uma designação genérica que se caracteriza por sua situação central com referência ao órgão ou estrutura em que se encontra.

 Medula óssea
 Medula espinhal - (inclui medula cervical, medula torácica e medula lombossacra);
 Medula (botânica) - um tipo de tecido parenquimatoso das plantas e algas;
 Medula, uma personagem da Marvel Comics.

Ver também 
 Medulla

Desambiguação